Краснокутський Василь Олександрович — російський та радянський правознавець-романіст (цивіліст), професор Московського університету
 Краснокутський Григорій Іванович — київський губернський прокурор
 Краснокутський Євген Олексійович (* 1978) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Краснокутський Микола Олександрович — наказний отаман Всевеликого Війська Донського протягом, генерал від кавалерії
 Краснокутський Олександр Григорович — російський військовик, журналіст, мемуарист
 Краснокутський Олексій Андрійович — Герой Радянського Союзу
 Краснокутський Семен Григорович — російський військовик, правник, сановник Російської імперії, член Південного товариства, масон
 Краснокутський Хаїм Меєрович — Герой Радянського Союзу

Див. також 
 Краснокутські
 Краснокутський район
 Краснокутський дендропарк
 Краснокутська дослідна станція садівництва
 Краснокутське газоконденсатне родовище
Прізвища